Het WTA-tennistoernooi van Rosmalen (officieel Heineken Trophy) van 2000 vond plaats van 19 tot en met 24 juni 2000 in de Nederlandse plaats Rosmalen. Het was de vijfde editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Rosmalen 2000. Er werd gespeeld op grasbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Kristina Brandi was het negende reekshoofd. Zij bereikte de halve finale – daarin werd zij uitgeschakeld door Ruxandra Dragomir.

Het eerste reekshoofd, Martina Hingis uit Zwitserland, won het toernooi. In de finale speelde zij tegen de als achtste geplaatste Roemeense Ruxandra Dragomir, die in de tweede set de strijd moest sta­ken. Hingis wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Rosmalen op haar naam te schrijven. Het was haar dertigste WTA-titel, de vierde van 2000. Zij won US$ 27.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Kim Clijsters was als zevende geplaatst – zij kwam niet voorbij de tweede ronde. Haar landgenote Justine Henin bereikte eveneens de tweede ronde. De derde Belgische speelster, Sabine Appelmans, het vijfde reekshoofd, strandde in de eerste ronde.

De Nederlandse Amanda Hopmans, die vlak voor aanvang tot het toernooi was toegelaten ter vervan­ging van een speelster die had afgezegd, bereikte de tweede ronde. Haar landgenote Kristie Boogert kon na haar eerste optreden huiswaarts keren. Ook Miriam Oremans, die door middel van een wild­card voor het toernooi was uitgenodigd, verloor haar openingspartij.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Silvia Farina en Rita Grande had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Grande speelde samen met Sabine Appelmans – zij bereikten de halve finale.

Het eerste reekshoofd, Cara Black en Meghann Shaughnessy, had zich kort voor aanvang van het toernooi afgemeld.

Het ongeplaatste duo Erika deLone / Nicole Pratt won het toernooi. In de finale streden zij tegen het eveneens ongeplaatste koppel Catherine Barclay en Karina Habšudová, dat tijdens de tweede set de strijd moest staken. Het was hun enige gezamenlijke titel. Geen van beiden had daarnaast eerdere dubbelspeltitels met andere partners.

De Belgische Sabine Appelmans en Rita Grande uit Italië waren het vierde reekshoofd – zij bereikten de halve finale, waarin zij werden geklopt door Barclay/Habšudová. De andere Belgische deelneemster, Justine Henin, speelde samen met Magdalena Maleeva (Bulgarije) – zij kwamen niet voorbij de tweede ronde.

Er waren vijf Nederlandse deelneemsters:
 Kristie Boogert en Miriam Oremans waren als derde geplaatst – zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door de latere winnaressen.
 Debby Haak en Andrea van den Hurk konden na hun eerste optreden huiswaarts keren.
 Ook Amanda Hopmans en de Bulgaarse Ljoebomira Batsjeva hadden de eerste ronde als eindstation.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Rosmalen 2000
Rosmalen